Sint-Olafkerk (Tallinn), kerk in Estland
 Sint-Olafkerk (Jomala), kerk in Åland
 Sint-Olafkerk (Bornholm), kerk op Bornholm
 Domkerk Sint-Olaf (Helsingør), kerk in Denemarken
 Domkerk Sint-Olaf (Oslo), kathedraal in Noorwegen
 Domkerk van Bergen, kerk in Noorwegen die ook aan Sint-Olav gewijd is

Zie ook 
 St Olaf's Church (doorverwijspagina)